В парному розряді жіночого тенісного турніру French Community Championships 2001, що проходив у рамках Туру WTA 2001, Вірхінія Руано Паскуаль і Магі Серна виграли титул, у фіналі перемігши пару Руксандра Драгомір і Андрея Ванк 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Вірхінія Руано /  Магі Серна (чемпіонки)
 Єлена Докич /  Сільвія Фаріна (півфінал)

 Марія Хосе Мартінес Санчес /  Анабель Медіна Гаррігес (1-ше коло)
Відсутня

Основна сітка

Посилання 

French Community Championships